Свршата може бити:

 Свршата Велика, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Свршата Мала, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.